Strecknitz
ist der Name
 eines kleinen Flusslaufs in Lübeck, der als Bestandteil des Landgrabens in die Wakenitz mündet, Strecknitz (Gewässer)
 des an diesem Fluss gelegenen Gutes und seiner Gemarkung, Gut Strecknitz
 der ehemaligen Heilanstalt Strecknitz
 von Lübeck-Strecknitz, einem Stadtbezirk des Stadtteils St. Jürgen von Lübeck